Gavião Calçudo é um maxixe composto em 1929 por Pixinguinha e Cícero de Almeida.

História
Autor principalmente de música instrumental, Pixinguinha deixou poucas músicas com letras, dentre as quais destaca-se esse maxixe cuja letra (atribuída a Cícero de Almeida) é cheia de espírito e malícia, logo se tornando famoso. Trata de um "gavião marvado", que rouba a mulher do protagonista.

Foi gravado originalmente por Patrício Teixeira, em março de 1929, acompanhado pela Orquestra Típica de Pixinguinha-Donga e lançado em discos Parlophon de 78rpm. Teixeira o gravou mais uma vez em agosto do mesmo ano.

Embora tenha tido muitas oportunidades de trabalho em sua vida, por vezes, devido a dificuldades financeiras, Pixiguinha foi obrigado a vender suas músicas, entre elas, Gavião Calçudo, a qual vendeu a um certo F. A. Peraira por um conto de réis.

Outras gravações
Almirante (1955)
Gilberto Alves (1960)
Lauro Paiva (1960)
Vocalistas Modernos (1960)
Mário Zan (acordeão, 1960)
Altamiro Carrilho (1962)
Mário Reis (1965)
Zeca Pagodinho (1997)
Trovadores Urbanos (1997)
 Vânia Bastos (1997)

Canções de Carnaval